Алексей Павлович Гелева (1904—1984) — советский оперный певец (бас); Заслуженный артист РСФСР (1962).

Биография 
С 1925 года — солист Харьковского оперного театра, затем служил в Третьей украинской передвижной опере, Саратовском, Горьковском, Новосибирском театрах оперы и балета. В 1954—1969 гг. — солист Большого театра.

Выступал и как концертный певец, исполнял украинские и русские народные песни, арии из опер.

Творчество

Оперные партии 
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Иван Хованский
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Варлаам
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Фарлаф
 «Князь Игорь» A. П. Бородина — Кончак
 «Война и мир» С. С. Прокофьева — Маршал Даву

Дискография 
 Песня Варлаама «Как во городе было во Казани» (действие I, сцена 2 оперы «Борис Годунов») // «Большой : Выдающиеся певцы ГАБТ 1945—1990 г.» (CDVP 1623975 — 5CD; 2014)
 3-й корабельщик — «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова; дирижёр В.Небольсин; запись 1958 г. (CDVP 023659)
 Малюта Скуратов, опричник — «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова; дирижёр Е.Светланов; Запись 20 июня 1958 (CDVP 061496)
 «Садко» Н. А. Римского-Корсакова; дирижёр Е.Светланов; Запись 1964 // Russian Opera : The most thrilling works (CDVP 006936)
 Варлаам — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского; дирижёр А.Мелик-Пашаев (CDVP 020182)

Фильмография

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (25 мая 1976 года) — за заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР.
 Заслуженный артист РСФСР (1962).

Примечания

Литература 
 Алексей Павлович Гелева // Театральная Москва. — 1965. — 18—24 февраля. — С. 7.
 Маринина Ф. 40 лет на оперной сцене // Сов. артист. — 1965. — 12 февраля.

Ссылки 
 
 

Басы
Персоналии:Саратовский театр оперы и балета
Персоналии:Нижегородский театр оперы и балета
Персоналии:Новосибирский театр оперы и балета
Оперная труппа Большого театра